Der 10-km-Sprint der Männer im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 1980 wurde am 19. Februar 1980 um 09:00 Uhr Ortszeit im Lake Placid Olympic Sports Complex Cross Country Biathlon Center in Lake Placid ausgetragen. Es gingen insgesamt 50 Athleten aus 18 Nationen an den Start. Die Goldmedaille gewann Frank Ullrich aus der DDR. Die Silbermedaille gewann Wladimir Alikin aus der Sowjetunion vor seinem Landsmann Anatoli Aljabjew.

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Ergebnisse 

Sprint (Manner)